Cette page homonymie recouvre les notions suivantes :
Grand chancelier hospitalier est la dignité affectée, à partir de 1462, au pilier de la langue de Castille ;
Grand chancelier de Suède est un titre et une charge en vigueur dans le royaume de Suède, de 1560 à 1680 ;
Grand chancelier de Pologne est l'un des plus hauts fonctionnaires du  du début du  jusqu'à la fin de la République des Deux Nations en 1795 ;
Grand chancelier de Lituanie est l'un des plus hauts fonctionnaires du Grand-duché de Lituanie du début du  jusqu'à la fin de la République des Deux Nations en 1795 ;
Grand chancelier de la Légion d'honneur est celui qui dirige les travaux du conseil de l'ordre (dont il préside les réunions) et ceux des services administratifs.